Kazimierz Lewicki (1835-1891) – polski wojskowy, generał armii rosyjskiej
 Kazimierz Lewicki  (1847-1902) – polski pszczelarz
 Kazimierz Lewicki (1883-1962) – polski aktor
 Kazimierz Lewicki (1884–1948) – polski historyk
 Kazimierz Lewicki (1903–1939) – polski historyk